Op het US Open 2019 tennistoernooi speelden de vrouwen het dubbelspel van 28 augustus tot en met 8 september 2019.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Ashleigh Barty en Coco Vandeweghe hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingescheven. Barty speelde samen met Viktoryja Azarenka, met wie zij het achtste reekshoofd vormde. Zij wisten de finale te bereiken. Vandeweghe en Bethanie Mattek-Sands waren ongeplaatst – zij verloren meteen hun openingspartij van het Poolse duo Magda Linette en Iga Świątek.

De Belgische Elise Mertens en Wit-Russin Aryna Sabalenka vormden het vierde reekshoofd. Zij slaagden erin hun eerste grandslamtitel te winnen. In de finale versloegen zij Viktoryja Azarenka en Ashleigh Barty. Het was hun derde gemeenschappelijke titel – Mertens had daarnaast zeven andere titels, Sabalenka een.

Overige deelneemsters uit de Lage Landen:
 De Nederlandse Demi Schuurs en de Duitse Anna-Lena Grönefeld vormden het vijfde reekshoofd – zij geraakten niet voorbij de tweede ronde, waarin zij verloren van de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Bernarda Pera.
 De Belgische Kirsten Flipkens vormde met de Zweedse Johanna Larsson het elfde reekshoofd, maar zij mochten na hun eerste optreden meteen hun koffers pakken. Het ongeplaatste duo bestaande uit de Slowaakse Viktória Kužmová en Wit-Russin Aljaksandra Sasnovitsj bleek te sterk.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema vrouwendubbelspel bij het US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2019